Babylon A.D. puede referirse a:
 Babylon A.D. (película), una película francesa de ciencia ficción de 2008. 
 Babylon A.D. (banda), una banda de heavy metal de Estados Unidos.